Фадин — русская фамилия. Известные носители:

 Фадин, Александр Михайлович (1924—2011) — советский и российский офицер. Герой Российской Федерации.
 Фадин, Вадим Иванович (род. 1936) — русский поэт и прозаик.
 Фадин, Виктор Сергеевич (род. 1942) — российский физик-теоретик. Лауреат премии Гумбольдта.
 Фадин, Роман Игоревич (род. 1977) — казахстанский хоккеист, нападающий.

Топоним 
 Фадин — хутор, Перелюбский район, Саратовская область, Россия